Beaver County  ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Beaver County (Oklahoma)
 Beaver County (Pennsylvania)
 Beaver County (Utah)

in Kanada:
 Beaver County (Alberta)